Harry Maguire (1928) ír vitorlázó, olimpikon
Harry Maguire (1993) angol válogatott labdarúgó